Király Pál (?–?) erdélyi helytörténész, 1925-ben díjat nyert
Király Pál (1841–1902) pedagógus, nyelvész, földrajztudós
Király Pál (1853–1927) régész
Király Pál (1880–1955) gépészmérnök, fegyverkonstruktőr
Király Pál (1896–1969) atléta, hosszútávfutó, az első magyar maratonifutó-bajnok
Király Pál (1932–2018) erdőmérnök, újságíró, szerkesztő